Bergischer Löwe bezeichnet

 den Bergischen Löwen, das Wappentier des ehemaligen Herzogtum Berg
 seit dem Jahr 2010 Personenzüge der Wiehltalbahn
 das Bürgerhaus Bergischer Löwe in Bergisch Gladbach